Olaszország
Telve, település Olaszországban, Trentino-Alto Adige régióban, Trento megyében
Telve di Sopra, település Olaszországban, Trentino-Alto Adige régióban, Trento megyében